Званка — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена правом берегу реки Лжа, при впадении в неё реки Званка, в 31 км к югу от города Остров и в 4 км к западу от деревни Гривы.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Синерецкой волости с центром в д.Гривы.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)